Vedat Dalokay
Vedat Inceefe

Homonymie de prénom